Qiaodong Qu kan syfta på följande platser:

Kina 

 Qiaodong Qu (härad i Kina, lat 37,08, long 114,51), Hebei, 
 Qiaodong Qu (härad i Kina, lat 38,04, long 114,53), Hebei, 
 Qiaodong Qu (härad i Kina, lat 40,79, long 114,89), Hebei,

Se även
 Qiaodong, manuellt producerad grensida

Robotskapade Kinaförgreningar